Pennington peut désigner :

Patronyme 

 Ann Pennington (1893-1971), danseuse et actrice américaine.
 Basil Pennington (1931-2005), moine trappiste américain, écrivain spirituel.
 Chad Pennington (né en 1976), joueur américain de football américain.
 Cliff Pennington (né en 1940), joueur canadien de hockey sur glace.
 Cliff Pennington (né en 1984), joueur américain de baseball.
 Havoc Pennington (né en 1976), informaticien américain, fondateur du projet freedesktop.org.
 James Pennington, artiste techno de Détroit
 James W.C. Pennington (1809-1870), abolitionniste afro-américain, orateur, et ministre.
Joan Pennington (née en 1960), nageuse américaine.
 Josslyn Pennington (1834-1917), cinquième et dernier baron Muncaster, homme politique et militaire britannique.
 Raquel Pennington (née en 1988), pratiquante de MMA américaine.

Toponyme

Pennington, quartier électoral et ecclésiastique du district de New Forest (Hampshire).

Pennington, localité de l'Alabama ;
 Pennington, localité du New Jersey.